Adam Miller peut désigner :
  (1703-1783), colon américain ;
  (1922-), écrivain afro-américain ;
  (1979-), peintre américain ;
  (1982-), joueur de football anglais;
 Adam Miller (1984-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Adam Miller (1984-), joueur américain de baseball ;
  (1984-), sprinteur australien ;
 , musicien américain.

Source de la traduction